Банков може да се отнася за:
 Банко Банков, български актьор (1941 – 2007)
 Банко Банков, български министър (1898-n/g)
 Банко Банков, български инженер и писател р. 1936
 Георги Банков, български революционер (1845 – 1932)
 Никола Банков, български партизанин (1824 – 1944)